Alte Försterei bezeichnet:

 Alte Försterei (Luckaitztal), Wohnplatz der Gemeinde Luckaitztal, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Wohnplatz der Stadt Oderberg, Landkreis Barnim, Brandenburg; siehe Breitefenn
 Alte Försterei Briescht, Baudenkmal in Briescht, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Stadion in Berlin; siehe Stadion An der Alten Försterei